Prosperity kan verwijzen naar:
Prosperity (South Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
Prosperity (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
Prosperity (film), een film van Sam Wood